

Geografica 
 Tropici – paralleli terrestri di latitudine 23°26'16" N e S

Musica 
Tropico – album di Pat Benatar del 1984
 Tropico – EP di Lana Del Rey del 2016
Tropico – nome d'arte del cantautore Davide Petrella

Videogiochi 
Tropico – videogioco realizzato dalla PopTop Software del 2001

Cinema 
Tropico – cortometraggio musicale diretto da Anthony Mandler

Pagine correlate 
 Tropico del Cancro (disambigua)